NGN steht für:
 Naira, Währung Nigerias, als Währungscode nach ISO 4217
 Netz gegen Nazis, ein Internetportal der Amadeu Antonio Stiftung
 Next Generation Network, Begriff aus der Telekommunikation
 Nouvelle Guinée Néerlandaise, französisch für Niederländisch-Neuguinea, ehemaliges Kraftfahrzeugnationalitätskennzeichen bis 1963
 Neues Gymnasium Nürnberg, ein Gymnasium in Nürnberg, Bayern
 Leav Aviation (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

ngn steht für:
 Ngwo (ISO-639-3-Code), Graslandsprache im Kamerun

Abkürzung